La competizione dello slalom speciale femminile di sci alpino ai IX Giochi olimpici invernali si è svolta il giorno 1º febbraio 1964 sullo pista del Axamer Lizum a  Innsbruck.

Classifica

Bibliografia

Collegamenti esterni

Slalom speciale femminile